Прибой () — сербский город, расположенный в Златиборском округе, общине Прибой на реке Лим. Согласно данным переписи населения 2002 года, в городе проживало 19564 человека. Основан в средневековье недалеко от крепости Ягат, стоявшей на горе Бич.

География 
Располагается на юго-западе Сербии около границы с Черногорией и Республикой Сербской, на высоте 395 м над уровнем моря. Через город протекает река Лим. К юго-западу от города стоит гора Бич высотой 1386 м, к юго-востоку гора Побиеник (1423 м), к северу гора Црни-Врх (1155 м), к северо-востоку гора Баньско-Брдо (1264 м).

История 
Основан на месте ярмарки. До 1912 года был в составе Турции, в ходе Первой Балканской войны освобождён и присоединён к Королевству Сербии. Пережил Первую и Вторую мировые войны. В годы Гражданской войны его население сократилось на столько, что в 2002 в городе насчитывалось всего на десяток человек больше, чем в 1991.

Население 
В городе Прибой проживает 19564 человека по состоянию на 2002 год, из них совершеннолетними являются 15093 человека, средний возраст составляет 36,4 лет (36 для мужчин и 36,7 для женщин). Насчитывается 6199 семей, на 100 семей насчитывается в среднем 316 человек. Этническое большинство составляют сербы.

Экономика 
В 1953 году в городе была основана Фабрика автомобилей Прибой (), которая является одним из крупнейших автозаводов современной Сербии. Она выпускает преимущественно грузовые автомобили.

Спорт 
 ФК ФАП
 РК Прибой

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Карта, аэродромы и часовые пояса 
 Спутниковая карта
 План города

Населённые пункты Сербии